Paddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paddtjärnarna, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Paddtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660226-142612), sjö i Hällefors kommun,  (5,79 ha)
Paddtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661090-143751), sjö i Hällefors kommun, 
Paddtjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 666337-151135), sjö i Norbergs kommun, 
Paddtjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 666586-150499), sjö i Norbergs kommun,  (8,18 ha)
Lilla Paddtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Paddtjärnen (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Paddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 658165-142057), sjö i Karlskoga kommun, 
Paddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 659952-142531), sjö i Karlskoga kommun,  (2,5 ha)
Stora Paddtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Paddtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (1,8 ha)
Paddtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Paddtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn